Osoby o nazwisku Altdorfer:
 Albrecht Altdorfer (1480–1538) – niemiecki malarz, grafik i architekt
 Erhard Altdorfer (1488–1561) – niemiecki malarz i architekt

Inne:
 (8121) Altdorfer – planetoida